

Films
Plusieurs films portent le titre Famille nombreuse :

 Famille nombreuse (film, 1934), un film français d'André Hugon
 Famille nombreuse (film, 1964), un film grec avec Thanássis Véngos
 Famille nombreuse (film, 1997), court-métrage de Jean-Marc Longval avec Zabou Breitman, réalisé en 1997.

Musique
Famille nombreuse, album des Négresses Vertes, sorti en 1991
Famille nombreuse, EP du rappeur belge Roméo Elvis, sorti en

Voir aussi 
 Famille nombreuse